Nimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Nimmer (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker (Piano, Komposition) des Modern Jazz
 David Nimmer, US-amerikanischer Anwalt
 Melville Nimmer (1923–1985), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Raymond Nimmer (1944–2018), US-amerikanischer Anwalt